Bowles kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bowles (udde), 
 Mount Bowles, berg, 
 Mount Irving (berg i Antarktis), tidigare kallat Mount Bowles,

USA 

 Bowles, Kalifornien, ort, Fresno County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar